Santiago Rodríguez oder Santiago Rodriguez steht für:
 Santiago Rodríguez, Provinz der Dominikanischen Republik

Personen:
* Santiago Rodriguez (Pianist) (* 1952), kubanisch-amerikanischer klassischer Pianist
 Santiago Rodríguez (Fußballspieler) (* 2000), uruguayischer Nationalspieler
 Santiago Rodríguez Rodríguez (* 1968), dominikanischer Bischof
 Santiago Rodríguez Taverna (* 1999), argentinischer Tennisspieler